Тудорел Флондор (, 11 июня 1929 — 12 декабря 1952) — румынский шахматист.

Чемпион Румынии 1951 г. (разделил 1—2 места с Г. Александреску).

Участник международного турнира в Бухаресте (1949 г.).

Занимался наукой. Погиб в результате несчастного случая: попал под высокое напряжение.

Семья 
Представитель румынского дворянского рода Флондоров.

Отец — Георге Флондор (1892—1976), румынский политик и военачальник, королевский наместник в цинуте Сучава.

Мать — Лотте Берг (наст. имя — Лучия Степанович), детская писательница и переводчица, член редколлегии румынской коммунистической газеты на немецком языке «Neuer Weg» (родители в разводе с 1945 г.).

Дед — Тудор де Флондор (Теодор фон Флондор, 1862—1908), австро-венгерский композитор.

Примечания

Ссылки 
 Партии Т. Флондора в базе Chessgames

Шахматисты Румынии
Шахматисты XX века